Puceron de la carotte est un nom vernaculaire porté par deux espèces différentes de pucerons, toutes deux parasites de la Carotte :
 Cavariella aegopodii, aussi appelé Puceron des ombellifères ;
 Semiaphis dauci, aussi appelé Puceron du céleri.

Référence 
 

Ravageur de la carotte